Ashburn může být:

 Ashburn (Georgie) – město v Georgii
 Ashburn (Virginie) – obec ve Virginii
 Ashburn (Chicago) – část Chicaga